Åke Olofsson kan syfta på:

 Åke Olofsson (politiker), (1898–1954), socialdemokratisk riksdagspolitiker
 Åke Olofsson (musiker), (född 1924), cellist och konsertmästare, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien
 Åke Olofsson (författare), (född 1941), författare av kristna barnböcker samt medarbetare vid Förlaget Filadelfia